АО «Карабашмедь» — градообразующее предприятие города Карабаш Челябинской области. С 2004 года находится под управлением АО «Русская медная компания». Основной вид деятельности — производство черновой меди из медного концентрата, с предварительным обогащением медно-цинковых руд, а также из вторичного медьсодержащего сырья.

История 
Карабашский медеплавильный завод основан в 1910 году английским акционерным обществом, возглавляемым концессионером Лесли Урквартом.

В годы первой пятилетки завод был интегрирован в систему меднодобывающей промышленности Уральской области.

Экологические проблемы 
Из-за того, что за годы советской власти оборудование предприятия практически не модернизировалось, к концу XX века экологическая обстановка в Карабаше предельно обострилась. В 1970-80-х годах завод несколько раз безуспешно пытались закрыть или перепрофилировать. Приказом Минприроды от 25 июня 1996 года № 299 город Карабаш и прилегающие территории были охарактеризованы как зона экологического бедствия. Отмечалось, что ежегодный объём выбросов в атмосферу ядовитого сернистого ангидрида заводом составлял более 118 тыс. тонн (около 7 тонн на одного жителя города). Окрестности комбината практически лишились растительности.

С начала XXI века на заводе проводится постепенная модернизация производства и переход на более щадящие к экологии технологии. В 2009 году Министерство природных ресурсов и экологии РФ исключило Карабаш из списка городов с наибольшим уровнем атмосферного загрязнения.

В мае 2019 года бывший ведущий телепередачи «Орёл и Решка» Евсей Ковалёв посетил Карабаш и поделился своими впечатлениями об экологической обстановке в городе.

По данным экологического контроля, за год трубы завода в Карабаше выпускают в атмосферу более 180 тонн газов, которые затем выпадают на город в виде кислотных дождей и белых хлопьев.

Аварии 
1 октября 2015 г. в металлургическом цехе завода произошла разгерметизация системы охлаждения отходящих газов плавильной печи. В результате ожоги разной степени тяжести получили 10 сотрудников предприятия, из них позже двое скончались.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 «Медный путь РМК». Часть 2 — видеорепортаж «РМК» про завод.

Предприятия медной промышленности России
Предприятия Челябинской области